El término Zhuravski () puede referirse a:

Personalidades 

Dmitri Ivánovich Zhuravski (1821-1891), ingeniero de puentes y ferroviario ruso.
Dmitri Pétrovich Zhuravski (1810-1856), estadístico y demógrafo ruso.
Nicolae Juravschi (*1968), canoísta de aguas tranquilas moldavo.
Maciej Żurawski (*1976), futbolista polaco.

Localidades 

Zhuravski (Rusia), localidad de Rusia.